Generatie (genealogie), alle individuen die via een bepaald aantal tussenstappen afstammen van een individu
 Generatie (biologie), een stadium in de levenscyclus van een organisme
 Generatie (sociologie), alle personen die in of rond een bepaalde periode zijn geboren
 Generatie (techniek) (meer figuurlijk), elkaar opeenvolgende groepen modellen van bijvoorbeeld een technisch soort objecten
 Generaties van de materie in de fundamentele natuurkunde
 Generaties bij programmeertaal
 Generaties in de geschiedenis van de spelcomputer
 Een generatie: een Poolse oorlogsfilm